Солнцева — прізвище.
 Солнцева Вікторія — українська спортсменка — плавчиня (згодом турецька).
 Солнцева Лариса Олександрівна — радянська і російська актриса театру, телевізійний режисер, народна артистка РРФСР.
 Солнцева Юлія Іполитівна — російська та українська кіноакторка та кінорежисерка, друга дружина Олександра Довженка.

Топонім 
 Солнцева (рос. Солнцевая) — станція Читинського регіону Забайкальської залізниці Росії.

Російські прізвища